Hidrografia:
 Rasa de l'Alzina, curs fluvial del Solsonès.
 Rasa de l'Alzina, curs fluvial al municipi de Torà, (Segarra)